B 61 steht für:
 die Bundesstraße 61 in Deutschland
 die Günser Straße in Österreich

B61 steht für:
 B61 (Kernwaffe), eine US-amerikanische Atombombe

Siehe auch:
 ICD-B61, ein Diktiergerät von Sony

B61